

En France 
la rue Jussieu dans le  de Lyon ;
la rue Jussieu dans le  de Marseille ;
la rue Jussieu dans le  de Paris.